Silverthorne – nazwa kodowa mikroprocesorów Intel Atom
 Silverthorne – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit